Рэтклифф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рэтклифф, Джим (род. 1952) — английский бизнесмен.
 Рэтклифф, Джон (1549—1609) — английский моряк, губернатор и первопроходец.
 Рэтклифф, Джон Ли (род. 1965) — американский политик, директор Национальной разведки.
  (1902—1987) — британский радиофизик.
 Рэтклифф, Питер (род. 1954) — британский учёный-медик и молекулярный биолог, специалист по восприятию кислорода
 Рэтклифф, Пол (род. 1973) — британский спортсмен слалом каноист.
 Рэтклифф, Ричард (?—1485) — английский рыцарь.